Такараву:

 Такараву — та, буква алфавита каннада из четвёртой варги.
 Такараву — та, буква алфавита каннада.